Moving average convergence/divergence, een indicator in de technische analyse
 Maaslandse Atletiekclub Dilsen, een Belgische atletiekclub